Щука-маскинонг () — большая, сравнительно редкая пресноводная рыба семейства щуковых. Самый крупный представитель семейства. Обитает в Северной Америке. Английское название Muskellunge (маскеллундж) происходит от оджибвейского слова maashkinoozhe, , образованное путём видоизменения французского названия этого вида masque allongé («удлинённая морда»).

Предпочитает озёра, озёроподобные расширения и заливы рек. Переходят на хищное питание в первый год жизни, при длине около 5 см, отличаются быстрым темпом роста. Достигают значительных размеров — 1,8 м и массы 32 кг; продолжительность жизни — до 30 лет. Цвет рыбы серебристый, коричневый или зелёный с тёмными вертикальными полосами по бокам, которые могут распадаться на пятна.

Примечания 

Щуки
Рыбы Северной Америки
Животные, описанные в 1824 году